Германовщина  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Германовщина — деревня, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Германовщина — деревня, Псуевский сельсовет, Глубокский район, Витебская область